Buenaventura : une ville de Castille-La Manche en Espagne.
 Buenaventura : une ville colombienne du département Valle del Cauca.
 Yuri Buenaventura (né en 1967) chanteur colombien né dans la ville précédente.
 Buenaventura, une entreprise minière peruvienne.
 Enrique Buenaventura (1925-2003), metteur en scène et homme de théâtre colombien.